Эрдни́ев — фамилия. Известные носители:

 Эрдниев, Пюрвя Мучкаевич (1921—2019) — педагог, математик-методист. Герой Калмыкии (2014).
 Эрдниев, Урюбджур Эрдниевич (1910—1999) — калмыцкий учёный, калмыковед, этнограф, один из основоположников высшего образования в Калмыцкой АССР. Заслуженный деятель науки РСФСР.